Moussa Traoré peut désigner :

 Moussa Traoré (1936-2020), le président par coup d'État de la république du Mali de 1968 à 1991 ;
 Moussa Traoré (1947-2007), un homme politique malien, opposant au régime militaire du précédent ;
 Moussa Traoré (1952-2003), un footballeur malien ;
 Moussa Traoré (1971-), un footballeur ivoirien ; 
 Moussa Traoré (1990-), un footballeur ivoirien.